Виктор Михайлович Каранкевич (; род. 1 августа 1976, Кировск, Могилёвская область) — белорусский государственный деятель, министр энергетики Республики Беларусь с 31 августа 2018 года.

Биография 
Родился 1 августа 1976 года в Кировске Могилёвской области.

В 1997 году окончил негосударственный Институт современных знаний по специальности «Экономическая информатика», в 2005 году — Белорусский национальный технический университет по специальности «Теплоэнергетика», в 2010 году — Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Государственное управление народного хозяйства».

В 1997—2004 года занимал должности специалиста и ведущего специалиста в различных структурах Белорусского государственного энергетического концерна (ныне — Белэнерго). В 2004—2006 годах являлся начальником финансового отдела, заместителем начальника управления финансов, учёта и отчётности Белорусского государственного энергетического концерна.

С 2006 по 2012 год занимал должность начальника Главного экономического управления Министерства энергетики Республики Беларусь. В 2012 году назначен заместителем министра энергетики. С 27 января 2017 года — первый заместитель Министра энергетики Республики Беларусь.

31 августа 2018 года назначен Министром энергетики Республики Беларусь.

В июне 2022 года попал под санкции Канады.

Примечания

Ссылки 
 Каранкевич Виктор Михайлович () — профиль на сайте Министерства энергетики Республики Беларусь

Выпускники Белорусского технического университета
Инженеры Белоруссии
Заместители министров Белоруссии
Министры энергетики Белоруссии
Персональные санкции Канады против Белоруссии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании